Al-Kurajn – miejscowość w Egipcie
 Al-Kurajn – miejscowość w Kuwejcie